Simon Miklós (1916–2007) Széchenyi-díjas orvos, bőrgyógyász
Simon Miklós (1937) festőművész, a Mestertanoda Alapítvány és a Szegedi Szépmíves Céh egyik alapítója
Simon Miklós (1962) fizikus, politikus, országgyűlési képviselő
Simon Miklós főiskolai docens, vegyészmérnök, útépítési és fenntartási szakmérnök
Simon Miklós (?) kajakozó